Sint-Munokerk (Goffontaine)
Sint-Munokerk (Jévigné) (Lierneux)
Sint-Munokerk (Nassogne)

Munokerk